Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

93e régiment d'artillerie de montagne
93e régiment d'infanterie (France)
93e régiment d'infanterie territoriale

 d'infanterie anhaltais

93e régiment d'infanterie (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires